Sandy (eiland), een eiland, deel uitmakende van Pitcairn
 Sandy Island (Anguilla), een eiland in de Caribische Zee bij Anguilla
 Sandy Island (spookeiland), ook bekend als Sandy Island of Ile de Sable, een spookeiland
 Sandy (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Sandy (strip), een stripreeks van Willy Lambil
 Sandy (voornaam), een meisjes- of jongensnaam
 Sandy (zangeres), een Nederlandse zangeres
 Sandy (1926), een film van Harry Beaumont
 Sandy (orkaan), een orkaan in het Atlantisch orkaanseizoen 2012

Muziek
 Sandy (Dion DiMucci), een nummer uit 1963 van de Amerikaanse zanger Dion DiMucci
 Sandy (Larry Hall), een nummer uit 1959 van de Amerikaanse zanger Larry Hall
 Sandy (John Travolta), een nummer uit 1978 van de Amerikaanse acteur John Travolta uit de film Grease
 4th of July, Asbury Park (Sandy) (vaak alleen Sandy genaamd), een nummer uit 1974 van de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen
 Sandy (Sandy Denny), een muziekalbum uit 1972 van de Engelse zangeres Sandy Denny
 Sandy (Sandy Lam), een muziekalbum uit 1987 van de Chinese zangeres Sandy Lam
 Sandy (Sandy Salisbury), een muziekalbum uit 2001 van de Amerikaanse zangeres Sandy Salisbury

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Sandy (Oregon)
 Sandy (Pennsylvania)
 Sandy (Utah)